Алекса́ндр Зве́рев: Зверев, Александр (род. 1997) — немецкий теннисист.
 
 Зверев, Александр Дмитриевич (1911—1986) — советский хозяйственный деятель, генерал-майор, Герой Социалистического Труда.
 Зверев, Александр Иванович — конструктор боеприпасов, трижды лауреат Государственной премии СССР.